Натуральне число 1674
 1674 рік до нашої ери
 1674 рік нашої ери